Ge može značiti:
Ge, kemijska oznaka za element germanij
Ge (jezična porodica), jezična porodica iz Brazila.
Gé, skupina indijanskih plemena istoimene porodice iz Brazila
Ge (narod), narod porodice Mjao-Jao iz Kine.